Neil Komadoski ist der Name folgender Personen:
* Neil Komadoski (Eishockeyspieler, 1951) (Neil George Komadoski; * 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Neil Komadoski (Eishockeyspieler, 1982) (Neil Grant Komadoski (junior); * 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -scout